Nikolaj Ladigin, ukrajinski hokejist in hokejski trener, * 20. maj 1954, Ukrajina.

Ladigin je bil dolgoletni igralec kluba Sokol Kijev. Med sezonama 1987/1988 in 1990/1991 je igral za Olimpijo Herz Ljubljana, kjer je bil tudi glavni trener v sezoni 1989/90.

Pregled kariere

|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 27
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 38
| 2
| 7
| 9
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 3
| 1
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 6
| 8
| 14
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 42
| 6
| 8
| 14
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 39
| 3
| 7
| 10
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dumfries Vikings
| British League Division 1
| 93/94
|
| 25
| 8
| 35
| 43
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHVSM Kijev
| Vysshaya Liga (RUS-2)
| 97/98
|
| 14
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |239
| bgcolor="#7FFF00" |31
| bgcolor="#7FFF00" |69
| bgcolor="#7FFF00" |100
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |174
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ukrajinski hokejisti
Ukrajinski hokejski trenerji
Hokejisti Sokol Kijev
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Dumfries Vikings
Trenerji HK Olimpija